Aceasta este lista celor 283 '''comune din departamentul Finistère din Franța.

 (CUB) Communauté urbaine de Brest, creată în 1973.
 (CAQ) Communauté d'agglomération Quimper Communauté, creată în 2000.
 (CAM) Communauté d'agglomération du Pays de Morlaix, creată în 2000.

Finistère